Шпиттлер (нем. Spittler) — немецкая фамилия.

Известные носители:

  (1782-1867), религиозный деятель, секретарь Базельского христианского общества.
 Шпиттлер, Людвиг Тимотеус фон (1752—1810) — немецкий историк и государственный деятель.
 Шпиттлер, Торстен (род. 1961) — немецкий футбольный специалист и функционер, тренер. 
 Вехтер-Шпиттлер, Карл фон (1797—1880) — вюртембергский немецкий государственный деятель, правовед, педагог.